

Cinema 
 I trafficanti della notte (Night and the City) – film del 1950 diretto da Jules Dassin
 La notte e la città (Night and the City) – film del 1992 diretto da Irwin Winkler

Letteratura 
 La notte e la città (Night and the City) – romanzo di Gerald Kersh del 1938

Musica 
 Night and the City – album di Charlie Haden e Kenny Barron del 1996